Billy Brown (1900-1985) – calciatore britannico
Billy Brown (1910-1993) – calciatore britannico
Billy Brown – calciatore e allenatore scozzese
Billy Ray Brown – golfista statunitense
Billy Brown – attore statunitense
Billy Aaron Brown – attore statunitense
Billy Brown (1943-1999) – musicista e artista irlandese